Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 wurde am 10. und 13. August 2006 im Ullevi-Stadion der schwedischen Stadt Göteborg ausgetragen.

Europameister wurde der israelische Titelverteidiger Alexander Awerbuch, auch WM-Dritter von 1999 und Vizeweltmeister von 2001. Der zweite Rang wurde geteilt zwischen dem deutschen Vizeeuropameister von 1998 und EM-Dritten von 2002 Tim Lobinger sowie dem Franzosen Romain Mesnil.

Bestehende Rekorde 

Unter den hier vorherrschenden widrigen äußeren Bedingungen mit viel Nässe und Regen blieb der bestehende EM-Rekord unerreicht. Am höchsten sprang der israelische Europameister Alexander Awerbuch mit 5,70 m, womit er dreißig Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 44 Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
9. August 2006, 10:10 Uhr

27 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,70 m. Keiner der Athleten ging diese Höhe an, nachdem nur sechs Springer die zuvor aufgelegten 5,60 m übersprungen hatten. Aufgrund der Witterungsbedingungen war es unmöglich, den Wettkampf fortzusetzen. Es gab einen Gewitterregen und ein Blitz hatte im Stadion eingeschlagen. So entschieden die Organisatoren, den Wettkampf abzubrechen. Alle zwanzig noch im Wettkampf befindlichen Sportler wurden zum Finale zugelassen (hellgrün unterlegt). Für die Qualifikation reichten schließlich 5,45 m – vorausgesetzt der Teilnehmer war nicht bereits ausgeschieden.

Gruppe A 

9. August 2006, 10:10 Uhr

Gruppe B 

9. August 2006, 10:10 Uhr

Finale 

13. August 2006, 12:45 Uhr

Wie schon in der Qualifikation regnete es im Finale, das Erreichen großer Höhen waren so nicht möglich. Der Israeli Alexander Awerbuch konnte seinen Titel von München 2002 erfolgreich verteidigen. Tim Lobinger gewann seine dritte Medaille bei Europameisterschaften nach Silber 1998 und Bronze 2002.

Weblinks 
 Göteborg European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 28. Januar 2023
 Men Pole Vault European Championship 2006 Göteborg (SWE), todor66.com, abgerufen am 28. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 20th European Athletics, Championships, Göteborg SWE 07–13 AUG 2006, Ullevi Stadium, Men Pole Vault, S. 661, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 28. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XIX European Championship, Göteborg 2006, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 28. Januar 2023

Videolinks 
 2006 European Championships Men's Pole Vault - 2nd Tim Lobinger, youtube.com, abgerufen am 28. Januar 2023
 2006 European Championships Men's Pole Vault - 2nd Romain Mesnil, youtube.com, abgerufen am 28. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2006